Inwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Inwood (Florida)
Inwood (Iowa)
Inwood (Manhattan)
Inwood (West Virginia)